Тази статия представя Републиканското първенство на България по футбол през сезон 1946 г..
Системата е елиминация между участниците в един мач, полуфиналите и финалът са в два.
 Намален е броят на участниците в сравнение с предната година

Участници 

Забележки:
 1. ТВ 45 – пълно име – Тича-Владислав 45;
 2. ЮБС 45 -пълно име – Юнак-Ботев-Спартак 45;
 3. Михайловград – днес Монтана;
 4. ПСК Левски – Пощенски спортен клуб Левски;
 5. Горна Джумая – днес Благоевград;
 6. ЛБ 45 – пълно име – Левски-Ботев 45;

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финали

Първи финал 

голмайстор:
 Л. Хранов за ПСК Левски (София);

Втори Финал 

голмайстор:
 Б. Ласков за ПСК Левски (София);

Държавен първенец 
Левски (София):

Апостол Соколов, Любомир Алдев, Ат. Динев, Л. Петров, Ст. Никушев(капитан), Г. Младжов, П. Москов, К. Георгиев, Б. Цветков, В. Спасов, Божин Ласков, Любомир Хранов, Петър Аргиров. Треньор: Иван Радоев

Източници 
 Bulgarian-Football.com

4